Tenisový turnaj ATP Barclays Dubai Tennis Championships 2010 se konal ve dnech 22. - 28. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 1 619 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Barclays Dubai Tennis Championships
 Barclays Dubai Tennis Championships 2010 - ženy

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2010
ATP World Tour 2010